Sezona Formule 1 1965 je bila šestnajsta sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 1. januarja 1965 z dirko za Veliko nagrado Južne Afrike, končala pa 24. oktobra 1965 z deseto dirko sezone za Veliko nagrado Mehike. Dirkaški naslov je osvojil Britanec Jim Clark, moštvenega pa Lotus.

Dirkači in moštva
Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 1965.

Rezultati

Velike nagrade

Moštva

Dirkači

Druge pomembne dirke
Te dirke niso štele za naslov prvaka, vendar so vseeno imele kar velik pomen.

Opombe

1965
1965 v športu